Candida est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Candida est un genre de levures très répandu et généralement inoffensif, mais qui peut provoquer une candidose lorsque le système immunitaire est affaibli.

Prénom 
 Candida est un prénom féminin, issu du latin.

Personnages et œuvres de fiction 
 Candida est l'héroïne éponyme, pensant droit, franche et candide d'une pièce de George Bernard Shaw en 1895 se gaussant des réformateurs socialistes bien-pensants de l'Église d'Angleterre.
 Candida est une chanson interprétée par le groupe Tony Orlando and Dawn en 1970.
 Candida est un personnage de gardienne et femme de ménage portugaise qui apparaît dans plusieurs bandes dessinées de Claire Bretécher, dont la série Agrippine.

Sainte chrétienne 
 sainte Candide († 304), dénommé aussi 'sainte Bianca' ou 'Candida de Rome', avec Artème son époux et Pauline leur fille, martyrs à Rome sous Dioclétien ; fêtés ensemble en Orient le 6 juin ou fêtée seule en Occident le 3 octobre.
 Une autre sainte Candide vénérée particulièrement en Bretagne semble être en fait sainte Ninnoc.

Toponyme 
 Candida est une commune italienne de la province d'Avellino

Divers 
Candida est un voilier Classe J construit en 1931.

Références

Voir aussi